Хертенштейн:

 Хертенштейн — деревня в составе коммуны Веггис в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
 Хертенштейн, Вильгельм (1825—1888) — швейцарский политик, президент.